De Russische voetbalbeker 2015/16 (Russisch: Кубок России по футболу 2015/16) was de 24ste editie van de strijd om de Russische voetbalbeker sinds de ontmanteling van de Sovjet-Unie. De finale werd gespeeld op 2 mei 2016 en stond onder leiding van scheidsrechter Aleksandr Egorov. Zenit St. Petersburg won de beker voor de derde keer in de clubgeschiedenis en kwalificeerde zich voor de play-offronde van de UEFA Europa League 2016/17.

Schema

Zie ook
Premjer-Liga 2015/16
Russisch voetbalelftal in 2015
Russisch voetbalelftal in 2016

2016
Russische